TCP se poate referi la: 
 Transmission Control Protocol, abreviat TCP - un protocol de transport de date
 TCP/IP - un set de protocoale utilizate pentru comunicarea în internet și în cadrul rețelelor
 TCP - abareviere a romanului ,,The Cruel Prince" de Holly Black